Takasago International Corporation
Takasago (Hyogo), een stad in de Japanse prefectuur Hyogo